Montivipera – rodzaj jadowitego węża z podrodziny żmij (Viperinae) w rodzinie żmijowatych (Viperidae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Europie (Grecja) i Azji (Armenia, Azerbejdżan, Turcja, Syria, Liban, Izrael i Iran).

Systematyka i ewolucja 
Analizy filogenetyczne zgodnie wskazują, że rodzajem najbliżej spokrewnionym z Montivipera jest Macrovipera. Ostatni wspólny przodek tych rodzajów żył w miocenie, prawdopodobnie między 15,7 a 12,86 mln lat temu. Bazalna dywergencja linii ewolucyjnych w obrębie Montivipera także miała miejsce w miocenie – analizy molekularne wskazują, że miało to miejsce między 12,3 a 8 milionami lat. Niektóre z obecnie wyróżnianych gatunków nie są dobrze zróżnicowane i występuje pomiędzy nimi przepływ genów, przez co taksonomia rodzaju nie jest jeszcze w pełni ustalona.

Uproszczone dendrogramy rodzaju (z szacowanym czasem rozejścia się poszczególnych linii ewolucyjnych podanym w milionach lat) według:

Etymologia 
Montivipera: , montis „góra”; vipera „żmija”, od vivus „żywy”; pario „urodzić”.

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące gatunki:
 Montivipera albizona – wątpliwa ważność gatunku, być może podgatunek M. bulgardaghica
 Montivipera bornmuelleri
 Montivipera bulgardaghica – wątpliwa ważność gatunku
 Montivipera kuhrangica – wątpliwa ważność gatunku
 Montivipera latifii – żmija irańska; wątpliwa ważność gatunku
 Montivipera raddei – żmija armeńska
 Montivipera wagneri – żmija turecko-irańska; wątpliwa ważność gatunku
 Montivipera xanthina – żmija bliskowschodnia

Przypisy 

Żmijowate